De Grand Prix-wegrace van Japan 2017 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 15 oktober 2017 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Japan